Чемпіонат Австрії 1935/36 () — 25-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вп'яте стала Адміра.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони

Бомбардири 
 Вільгельм Ганеманн («Адміра») — 23
 Франц Біндер («Рапід») — 17
 Адольф Фогль («Адміра») — 15
 Йоганн Досталь («Флорісдорфер») — 14
 Маттіас Кабурек («Рапід») — 14
  («Вієнна») — 13
 Карл Штойбер («Адміра») — 12
 Август Цопп («Фаворітнер») — 12
 Йозеф Штро («Аустрія») — 11
  («Відень») — 11

Кваліфікація до Кубка Мітропи

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1935/36 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1935/36 на rsssf 

1936
Австрія
Австрія